E12 of Europese weg 12, een Europese weg
 een reeks van waarden waarin elektronische componenten verkrijgbaar zijn, zie E-reeks
 Spyker E12, een toekomstig productiemodel van de Nederlandse autofabrikant Spyker Cars
 een maat Edison-schroefdraad van lampen
 Toyota Corolla E12, de negende generatie Corolla